Бенасси:

 Бенасси, Бенни (род. 1967) — итальянский диджей.
 Бенасси Брос. — название музыкального проекта братьев Бенасси.
 Бенасси, Марко (род. 1994) — итальянский футболист, полузащитник.